Пиччинини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пиччинини, Марина (род. 1968) — американская флейтистка итальянского происхождения.
 Пиччинини, Патриция (род. 1965) — австралийский скульптор и художник, работающая в стилистике гиперреализма.
 Пиччинини, Франческа (род. 1979) — итальянская волейболистка, нападающая-доигровщица.